Buc pode referir-se a:
Buc (Território de Belfort) — comuna francesa na região administrativa de Franche-Comté
Buc (Yvelines) — comuna francesa na região de Île-de-France

Desambiguações de topônimos